Адмирал Донован Скофилд (; ) — американский и британский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Орландо Мэджик». На студенческом уровне играл за университет Теннесси. Был выбран на драфте НБА 2019 года под 42-м номером.

Профессиональная карьера

Вашингтон Уизардс (2019—2020) 
Скофилд был выбран на драфте НБА 2019 года под 42-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». Затем он сразу был обменян в «Вашингтон Уизардс». В июле он подписал трёхлетний контракт с «Уизадрс» на 4,3 млн долларов. Также Скофилд выступал за фарм-клуб «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу». 4 декабря 2019 года он стал первым игроком в истории «Вашингтона», который в один день сыграл и за «Гоу-Гоу», и за «Уизардс». 8 января 2020 года Скофилд набрал рекордные для себя 18 очков и 6 подборов в матче против «Орландо Мэджик».

Гринсборо Сворм (2021) 
19 ноября 2020 года Скофилд был обменян в «Оклахома-Сити Тандер». Он был отчислен из «Тандер» в конце предсезонной подготовки. 11 января 2021 года он был выбран под первым номером на драфте Джи-Лиги клубом «Гринсборо Сворм»

В 14 играх он набирал в среднем 10,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты.

Лейкленд Мэджик (2021) 
В августе 2021 года Скофилд присоединился к команде «Атланта Хокс» для участия в Летней лиге НБА 2021 года.

21 сентября 2021 года он подписал контракт с «Орландо Мэджик», но был отчислен в конце тренировочного лагеря.

28 октября он присоединился к «Лейкленд Мэджик» и провел 12 игр, набирая в среднем 14,4 очка, 7,2 подбора и 1,8 передачи за 33 минуты.

Орландо Мэджик (2021 год—настоящее время) 
17 декабря 2021 года Скофилд подписал 10-дневный контракт с «Орландо Мэджик». 27 декабря он подписал второй 10-дневный контракт с командой. 6 января 2022 года с ним был подписан двусторонний контракт.

22 июля 2022 года Шофилд подписал еще один двусторонний контракт с «Мэджик».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
профиль на сайте «Теннесси Волонтирс»

Баскетболисты США
Игроки «Теннесси Волонтирс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Гринсборо Сворм»